Pastaza puede referirse a:

 Pastaza, río de Amazonas amazónica en Ecuador y Perú.
 Pastaza, provincia ecuatoriana.
 Pastaza, cantón de la provincia anterior, cuya cabecera cantonal es la ciudad de Puyo.
 Pastaza distrito en la provincia de Datem del Marañón, ubicada en el departamento de Loreto, en Perú.